Mardi Gras (feest), een verkleed- en paradefeest dat in diverse steden in de wereld wordt gehouden
Mardi Gras (Cézanne), een schilderij van de Franse kunstschilder Paul Cézanne
Mardi Gras (album), muziekalbum van de rockband Creedence Clearwater Revival
Mardi Gras (film),  een Amerikaanse musicalfilm uit 1958 onder regie van Edmund Goulding
Mardi Gras (band), Amerikaanse band